Sportovní klub Stonava je slezský fotbalový klub z obce Stonava, hrající od sezóny 2002/03 I. A třídu Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1932 pod názvem TJ Sokol Stonava.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Stonava.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1932 – TJ Sokol Stonava (Tělovýchovná jednota Sokol Stonava)
 1958 – TJ VOKD Stonava (Tělovýchovná jednota Výstavba ostravsko-karvinských dolů Stonava)
 1969 – TJ Důl ČSM Stonava (Tělovýchovná jednota Důl Československého svazu mládeže Stonava)
 1999 – SK Stonava (Sportovní klub Stonava)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1932
SK